Niemcy:
 Königsee – dzielnica Königsee  
 Königsee – miasto w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saalfeld-Rudolstadt
 Königsee – jezioro w Plötzky

Zobacz też:
 Königsee-Rottenbach
 Königssee